Фуриани (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Верхняя Корсика. Входит в состав кантона Бастия-6. Округ коммуны — Бастия.

Код INSEE коммуны — 2B120.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 4731 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 3317 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 2284 были экономически активными, 1033 — неактивными (показатель активности — 68,9 %, в 1999 году было 63,3 %). Из 2284 активных работали 2055 человек (1135 мужчин и 920 женщин), безработных было 229 (114 мужчин и 115 женщин). Среди 1033 неактивных 300 человек были учениками или студентами, 260 — пенсионерами, 473 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 

Коммуны департамента Верхняя Корсика